Embleton ist der Name mehrerer Orte:

 Embleton (County Durham), England
 Embleton (Cumbria), England
 Embleton (Northumberland), England
 Embleton (Western Australia), Australien

Embleton ist der Familienname von

 Phil Embleton (1948–1974), britischer Geher